Ognon bezeichnet
 mehrere geographische Objekte in Frankreich
 Ognon, Nebenfluss der Saône
 Ognon (Acheneau), Nebenfluss des Acheneau
 Ognon (Aude), Nebenfluss der Aude
 Ognon (Ornain), Nebenfluss des Ornain
 Ognon (Oise), ehemalige Gemeinde im Département Oise
 Villers-Saint-Frambourg-Ognon, Gemeinde im Département Oise